Olivais bezeichnet:

 Olivais (Lissabon), Gemeinde im portugiesischen Kreis Lissabon bis 2013 Santa Maria dos Olivais
 U-Bahnhof Olivais, Station in dieser Gemeinde
 Santa Maria dos Olivais (Tomar), Gemeinde im portugiesischen Kreis Tomar
 Santo António dos Olivais, Gemeinde im portugiesischen Kreis Coimbra
 einen Ortsteil von Santa Catarina da Serra